Gilgenbach ist ein geographischer Name:

 Gilgenbach, Ortsteil der Gemeinde Leimbach im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; früher selbständige Gemeinde

 Gilgenbach (Adenauer Bach), rechter Zufluss des Adenauer Bachs in Leimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Gilgenbach (Henkenbach), linker Oberlauf des Henkenbachs (zum Sulzbach, zur Jagst) nahe Sandhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ilgenbach